Веде́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Марселя, 8 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4064 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 10450,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Веден на сайті французького Національного інституту географії
 Веден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Веден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз